Список лучших бомбардиров Чемпионата Казахстана ():

Список

Примечания 

Футболисты Казахстана
Чемпионат Казахстана по футболу